Di seguito una lista di asteroidi dal numero 260001 al 261000 con data di scoperta e scopritore.

260001-260100 

|-
| 260001 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 260002 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 260003 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 260004 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 260005 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 260006 - ||  || 26 marzo 2004 || CSS
|-
| 260007 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 260008 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 260009 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 260010 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 260011 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 260012 - ||  || 24 marzo 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260013 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 260014 - ||  || 18 marzo 2004 || CSS
|-
| 260015 - ||  || 20 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 260016 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 260017 - ||  || 29 marzo 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260018 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 260019 - ||  || 17 marzo 2004 || CSS
|-
| 260020 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260021 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 260022 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 260023 - ||  || 12 aprile 2004 || CSS
|-
| 260024 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260025 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260026 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260027 - ||  || 13 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260028 - ||  || 14 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260029 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260030 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260031 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 260032 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260033 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 260034 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 260035 - ||  || 13 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260036 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260037 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 260038 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260039 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260040 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260041 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260042 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260043 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260044 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260045 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260046 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 260047 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 260048 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 260049 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260050 - ||  || 14 aprile 2004 || NEAT
|-
| 260051 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260052 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260053 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260054 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260055 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260056 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260057 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260058 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260059 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260060 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260061 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260062 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260063 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260064 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260065 - ||  || 21 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260066 - ||  || 22 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260067 - ||  || 22 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260068 - ||  || 23 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260069 - ||  || 24 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260070 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260071 - ||  || 25 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 260072 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260073 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 260074 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260075 - ||  || 26 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 260076 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 260077 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 260078 - ||  || 13 maggio 2004 || Broughton, J.
|-
| 260079 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 260080 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 260081 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 260082 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 260083 - ||  || 12 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260084 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 260085 - ||  || 16 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260086 - ||  || 17 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 260087 - ||  || 18 maggio 2004 || CINEOS
|-
| 260088 - ||  || 22 maggio 2004 || CSS
|-
| 260089 - ||  || 27 maggio 2004 || Uccle
|-
| 260090 - ||  || 24 maggio 2004 || Bickel, W.
|-
| 260091 - ||  || 6 giugno 2004 || NEAT
|-
| 260092 - ||  || 11 giugno 2004 || NEAT
|-
| 260093 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 260094 - ||  || 11 giugno 2004 || NEAT
|-
| 260095 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 260096 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 260097 - ||  || 22 giugno 2004 || Young, J. W.
|-
| 260098 Staargyula ||  || 18 giugno 2004 || Sárneczky, K.
|-
| 260099 - || 2004 NN || 8 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260100 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|}

260101-260200 

|-
| 260101 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 260102 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 260103 - ||  || 14 luglio 2004 || Dellinger, J.
|-
| 260104 - ||  || 11 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 260105 - ||  || 15 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260106 - ||  || 15 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260107 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 260108 - ||  || 17 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 260109 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 260110 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 260111 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 260112 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 260113 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 260114 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 260115 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260116 - ||  || 8 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 260117 - ||  || 4 agosto 2004 || NEAT
|-
| 260118 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 260119 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260120 - ||  || 9 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 260121 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 260122 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260123 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260124 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260125 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260126 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 260127 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260128 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260129 - ||  || 11 agosto 2004 || Vale, M.
|-
| 260130 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260131 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260132 - ||  || 13 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 260133 - ||  || 14 agosto 2004 || NEAT
|-
| 260134 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260135 - ||  || 9 agosto 2004 || NEAT
|-
| 260136 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 260137 - ||  || 12 agosto 2004 || Buie, M. W.
|-
| 260138 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260139 - ||  || 21 agosto 2004 || CSS
|-
| 260140 - ||  || 26 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 260141 - ||  || 27 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260142 - ||  || 23 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 260143 - ||  || 26 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260144 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 260145 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260146 - ||  || 3 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260147 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260148 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260149 - ||  || 5 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260150 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260151 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260152 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260153 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260154 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260155 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260156 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260157 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260158 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260159 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260160 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260161 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260162 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260163 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260164 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260165 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260166 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260167 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260168 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260169 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260170 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260171 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260172 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260173 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260174 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260175 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260176 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260177 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260178 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260179 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260180 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260181 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260182 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260183 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260184 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260185 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260186 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260187 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260188 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260189 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260190 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260191 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260192 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260193 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260194 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260195 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260196 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260197 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260198 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260199 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260200 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|}

260201-260300 

|-
| 260201 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260202 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260203 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260204 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260205 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260206 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260207 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260208 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260209 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260210 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260211 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260212 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260213 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260214 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260215 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260216 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260217 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260218 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260219 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260220 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260221 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260222 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260223 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260224 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260225 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260226 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260227 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260228 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260229 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260230 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260231 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260232 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260233 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260234 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260235 Attwood ||  || 12 settembre 2004 || Jarnac
|-
| 260236 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260237 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260238 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260239 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260240 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260241 - ||  || 13 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260242 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260243 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260244 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260245 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 260246 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 260247 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260248 - ||  || 14 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260249 - ||  || 14 settembre 2004 || NEAT
|-
| 260250 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 260251 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260252 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260253 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260254 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 260255 - || 2004 SU || 17 settembre 2004 || Jones, G. R.
|-
| 260256 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260257 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 260258 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260259 - ||  || 16 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260260 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 260261 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260262 - ||  || 17 settembre 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 260263 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260264 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260265 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260266 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260267 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260268 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260269 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260270 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260271 - ||  || 23 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260272 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 260273 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 260274 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260275 - ||  || 2 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 260276 - ||  || 5 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260277 - ||  || 7 ottobre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260278 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260279 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260280 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260281 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260282 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260283 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260284 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260285 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260286 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260287 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260288 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260289 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260290 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 260291 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260292 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260293 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260294 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260295 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260296 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260297 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260298 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260299 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 260300 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|}

260301-260400 

|-
| 260301 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260302 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260303 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260304 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 260305 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260306 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260307 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260308 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260309 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260310 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260311 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260312 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260313 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260314 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260315 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260316 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260317 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260318 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260319 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260320 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260321 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260322 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260323 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260324 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260325 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260326 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260327 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260328 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260329 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260330 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260331 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260332 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260333 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260334 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 260335 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 260336 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260337 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260338 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260339 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260340 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260341 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 260342 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260343 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260344 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260345 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260346 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260347 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260348 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 260349 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260350 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260351 - ||  || 10 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 260352 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260353 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260354 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260355 - ||  || 12 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260356 - ||  || 14 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 260357 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260358 - ||  || 12 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260359 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260360 - ||  || 15 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260361 - ||  || 11 ottobre 2004 || Buie, M. W.
|-
| 260362 - ||  || 14 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260363 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 260364 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260365 - ||  || 19 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260366 Quanah ||  || 28 ottobre 2004 || Dellinger, J.
|-
| 260367 - ||  || 20 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260368 - ||  || 23 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 260369 - ||  || 24 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 260370 - || 2004 VN || 2 novembre 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 260371 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 260372 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260373 - ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 260374 - ||  || 6 novembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260375 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260376 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260377 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260378 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260379 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260380 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260381 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260382 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260383 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260384 - ||  || 10 novembre 2004 || Young, J. W.
|-
| 260385 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 260386 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 260387 - ||  || 5 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 260388 - ||  || 13 novembre 2004 || Holmes, R.
|-
| 260389 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 260390 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 260391 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 260392 - ||  || 12 novembre 2004 || CSS
|-
| 260393 - ||  || 12 novembre 2004 || CSS
|-
| 260394 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 260395 - ||  || 17 novembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 260396 - ||  || 17 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 260397 - ||  || 1 dicembre 2004 || CSS
|-
| 260398 - ||  || 1 dicembre 2004 || CSS
|-
| 260399 - ||  || 1 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 260400 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|}

260401-260500 

|-
| 260401 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260402 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260403 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260404 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 260405 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 260406 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260407 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260408 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260409 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260410 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260411 - ||  || 9 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260412 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260413 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260414 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260415 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260416 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260417 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260418 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260419 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 260420 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 260421 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 260422 - ||  || 10 dicembre 2004 || Jarnac
|-
| 260423 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260424 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260425 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260426 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260427 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260428 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 260429 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260430 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260431 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260432 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260433 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 260434 - ||  || 10 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 260435 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260436 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260437 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260438 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260439 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260440 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 260441 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260442 - ||  || 3 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 260443 - ||  || 2 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 260444 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 260445 - ||  || 3 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 260446 - ||  || 16 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 260447 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260448 - ||  || 19 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 260449 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 260450 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 260451 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 260452 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 260453 - ||  || 8 gennaio 2005 || CINEOS
|-
| 260454 - ||  || 15 gennaio 2005 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 260455 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 260456 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 260457 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 260458 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 260459 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 260460 - ||  || 15 gennaio 2005 || LONEOS
|-
| 260461 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 260462 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 260463 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 260464 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 260465 - ||  || 16 gennaio 2005 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 260466 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 260467 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 260468 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 260469 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 260470 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 260471 - ||  || 18 gennaio 2005 || CSS
|-
| 260472 - ||  || 29 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 260473 - ||  || 31 gennaio 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 260474 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 260475 - ||  || 1 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 260476 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 260477 - ||  || 1 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 260478 - ||  || 4 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 260479 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 260480 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 260481 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 260482 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 260483 - ||  || 9 febbraio 2005 || Sposetti, S.
|-
| 260484 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 260485 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 260486 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 260487 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 260488 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 260489 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 260490 - ||  || 9 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 260491 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 260492 - ||  || 9 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 260493 - ||  || 3 marzo 2005 || Jarnac
|-
| 260494 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260495 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260496 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260497 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260498 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260499 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260500 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|}

260501-260600 

|-
| 260501 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 260502 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 260503 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 260504 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 260505 - ||  || 5 marzo 2005 || Endate, K.
|-
| 260506 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 260507 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 260508 Alagna ||  || 3 marzo 2005 || Merlin, J.-C.
|-
| 260509 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260510 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 260511 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 260512 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260513 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 260514 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260515 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 260516 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260517 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 260518 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 260519 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 260520 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 260521 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 260522 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260523 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 260524 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260525 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260526 - ||  || 7 marzo 2005 || Gauderon, R., Behrend, R.
|-
| 260527 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 260528 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260529 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 260530 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 260531 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260532 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260533 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 260534 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260535 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260536 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260537 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260538 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260539 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 260540 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260541 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260542 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260543 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260544 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260545 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260546 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 260547 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 260548 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260549 - ||  || 9 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 260550 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260551 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260552 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260553 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260554 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 260555 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260556 - ||  || 12 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 260557 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260558 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 260559 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 260560 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 260561 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 260562 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 260563 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 260564 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260565 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260566 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260567 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 260568 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260569 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260570 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260571 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260572 - ||  || 13 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260573 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 260574 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260575 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260576 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260577 - ||  || 15 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260578 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 260579 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260580 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 260581 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 260582 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260583 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260584 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260585 - ||  || 5 marzo 2005 || Wise
|-
| 260586 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 260587 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260588 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260589 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260590 - ||  || 10 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 260591 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260592 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260593 - ||  || 18 marzo 2005 || CSS
|-
| 260594 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 260595 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 260596 - ||  || 16 marzo 2005 || CSS
|-
| 260597 - ||  || 31 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 260598 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|-
| 260599 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260600 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|}

260601-260700 

|-
| 260601 Wesselényi ||  || 2 aprile 2005 || Sárneczky, K.
|-
| 260602 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260603 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 260604 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 260605 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260606 - ||  || 2 aprile 2005 || NEAT
|-
| 260607 - ||  || 2 aprile 2005 || NEAT
|-
| 260608 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260609 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 260610 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260611 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260612 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260613 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260614 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 260615 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260616 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260617 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260618 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260619 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260620 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260621 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 260622 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 260623 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260624 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 260625 - ||  || 5 aprile 2005 || CSS
|-
| 260626 - ||  || 5 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 260627 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260628 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 260629 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260630 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260631 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260632 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260633 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260634 - ||  || 10 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 260635 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 260636 - ||  || 11 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 260637 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260638 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260639 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260640 - ||  || 7 aprile 2005 || NEAT
|-
| 260641 - ||  || 8 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 260642 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260643 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260644 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260645 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260646 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260647 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260648 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260649 - ||  || 10 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 260650 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260651 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260652 - ||  || 13 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 260653 - ||  || 13 aprile 2005 || CSS
|-
| 260654 - ||  || 13 aprile 2005 || CSS
|-
| 260655 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260656 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260657 - ||  || 13 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260658 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260659 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260660 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 260661 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260662 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260663 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260664 - ||  || 17 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 260665 - || 2005 JM || 1 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260666 - || 2005 JQ || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 260667 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 260668 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 260669 - ||  || 4 maggio 2005 || Veillet, C.
|-
| 260670 - ||  || 4 maggio 2005 || Veillet, C.
|-
| 260671 - ||  || 6 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260672 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260673 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 260674 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260675 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260676 Evethuriere ||  || 8 maggio 2005 || Saint-Sulpice
|-
| 260677 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260678 - ||  || 6 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260679 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260680 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260681 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260682 - ||  || 9 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260683 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 260684 - ||  || 8 maggio 2005 || CSS
|-
| 260685 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260686 - ||  || 10 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 260687 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260688 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 260689 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 260690 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260691 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260692 - ||  || 9 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 260693 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260694 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260695 - ||  || 12 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260696 - ||  || 9 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 260697 - ||  || 9 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 260698 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260699 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260700 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|}

260701-260800 

|-
| 260701 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260702 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260703 - ||  || 12 maggio 2005 || CSS
|-
| 260704 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260705 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260706 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260707 - ||  || 12 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260708 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260709 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260710 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260711 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260712 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260713 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 260714 - ||  || 6 maggio 2005 || CSS
|-
| 260715 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260716 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 260717 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 260718 - ||  || 13 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 260719 - ||  || 14 maggio 2005 || NEAT
|-
| 260720 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260721 - ||  || 16 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260722 - ||  || 17 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260723 - ||  || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 260724 Malherbe ||  || 30 maggio 2005 || Saint-Sulpice
|-
| 260725 - ||  || 29 maggio 2005 || CINEOS
|-
| 260726 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260727 - ||  || 2 giugno 2005 || CSS
|-
| 260728 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260729 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260730 - ||  || 3 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260731 - ||  || 2 giugno 2005 || LONEOS
|-
| 260732 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260733 - ||  || 6 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 260734 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260735 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260736 - ||  || 9 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260737 - ||  || 12 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260738 - ||  || 14 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260739 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260740 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260741 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260742 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260743 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260744 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260745 - ||  || 16 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 260746 - ||  || 26 giugno 2005 || NEAT
|-
| 260747 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260748 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 260749 - ||  || 29 giugno 2005 || CSS
|-
| 260750 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260751 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260752 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260753 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260754 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260755 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260756 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260757 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260758 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 260759 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260760 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 260761 - ||  || 27 giugno 2005 || NEAT
|-
| 260762 - ||  || 27 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260763 - ||  || 27 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260764 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260765 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 260766 - ||  || 29 giugno 2005 || CSS
|-
| 260767 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 260768 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 260769 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 260770 - || 2005 NL || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260771 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260772 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260773 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260774 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260775 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260776 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260777 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260778 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260779 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260780 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260781 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260782 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260783 - ||  || 7 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 260784 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 260785 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260786 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260787 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260788 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260789 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260790 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260791 - ||  || 6 luglio 2005 || CINEOS
|-
| 260792 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260793 - ||  || 11 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260794 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260795 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260796 - ||  || 9 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 260797 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260798 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 260799 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260800 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|}

260801-260900 

|-
| 260801 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 260802 - ||  || 7 luglio 2005 || Veillet, C.
|-
| 260803 - ||  || 7 luglio 2005 || Veillet, C.
|-
| 260804 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 260805 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260806 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 260807 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 260808 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 260809 - ||  || 27 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 260810 - ||  || 28 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 260811 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 260812 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 260813 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 260814 - ||  || 27 luglio 2005 || NEAT
|-
| 260815 - ||  || 27 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 260816 - ||  || 31 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 260817 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 260818 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 260819 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 260820 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260821 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260822 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260823 - ||  || 10 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 260824 Hermanus ||  || 9 agosto 2005 || Trilling, D. E.
|-
| 260825 - ||  || 9 agosto 2005 || Buie, M. W.
|-
| 260826 - || 2005 QB || 17 agosto 2005 || Ottmarsheim
|-
| 260827 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260828 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260829 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260830 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260831 - ||  || 26 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 260832 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260833 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260834 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260835 - ||  || 29 agosto 2005 || Young, J. W.
|-
| 260836 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260837 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 260838 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 260839 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260840 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260841 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260842 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260843 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260844 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260845 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260846 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260847 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260848 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260849 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 260850 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260851 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260852 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260853 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 260854 - ||  || 29 agosto 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 260855 - ||  || 30 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 260856 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 260857 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260858 - ||  || 30 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 260859 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260860 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260861 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260862 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260863 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 260864 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260865 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260866 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260867 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260868 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260869 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260870 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260871 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260872 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260873 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260874 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260875 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260876 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260877 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260878 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260879 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260880 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260881 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260882 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260883 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260884 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260885 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 260886 Henritudor ||  || 31 agosto 2005 || Dawson, M.
|-
| 260887 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260888 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260889 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 260890 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260891 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 260892 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260893 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 260894 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260895 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260896 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260897 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260898 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260899 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260900 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|}

260901-261000 

|-
| 260901 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 260902 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260903 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260904 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 260905 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 260906 Robichon ||  || 1 settembre 2005 || Ory, M.
|-
| 260907 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 260908 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 260909 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 260910 - ||  || 10 settembre 2005 || McClusky, J. V.
|-
| 260911 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260912 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260913 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260914 - ||  || 1 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 260915 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260916 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260917 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 260918 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 260919 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 260920 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 260921 - ||  || 12 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 260922 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 260923 - ||  || 12 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 260924 - ||  || 13 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 260925 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260926 - ||  || 13 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 260927 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260928 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 260929 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 260930 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 260931 - ||  || 14 settembre 2005 || Becker, A. C.
|-
| 260932 - ||  || 12 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260933 - ||  || 3 settembre 2005 || CSS
|-
| 260934 - ||  || 14 settembre 2005 || CSS
|-
| 260935 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260936 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260937 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 260938 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 260939 - ||  || 24 settembre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 260940 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260941 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260942 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 260943 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260944 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260945 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260946 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260947 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260948 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260949 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260950 - ||  || 25 settembre 2005 || McClusky, J. V.
|-
| 260951 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260952 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260953 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260954 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260955 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260956 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260957 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260958 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260959 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260960 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260961 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260962 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260963 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260964 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260965 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260966 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260967 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260968 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260969 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260970 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260971 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260972 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260973 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260974 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260975 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260976 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260977 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260978 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260979 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260980 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260981 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260982 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260983 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260984 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260985 - ||  || 23 settembre 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 260986 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260987 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260988 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260989 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260990 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260991 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260992 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260993 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260994 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260995 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260996 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260997 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260998 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 260999 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 261000 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0260001